Јамајка се први пут појавила на Олимпијским играма 1948. године и од тада Јамајка није пропустила ни једне Летње олимпијске игре,

На Зимским олимпијским играма Јамајка је први пут учествовала 1988. године и учествовала је још шест пута: 1992, 1994, 1998, 2002. 2010. и 2014. године.

Јамајка никада није био домаћин олимпијских игара. Олимпијци са Јамајке, закључно са 2016. годином, су освојили 77 медаља с све оне су освојене на Летњим олимпијским играма. 

Национални олимпијски комитет Јамајке (-{Jamaica Olympic Association}-) је основан и признат од стране МОКа 1936. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Јамајке по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2016.

Разлика у горње две табеле од ... учесника (... мушкарац и .. жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Освајачи медаља на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Јамајке по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2014.

Разлика у горње две табеле од 13 учесника (13 мушкараца) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Спољашње везе 
 
 
 „Брзина: Јамајка је мала по величини али велика по броју спринтера", 
 Носиоци олимпијских медаља

Јамајка на олимпијским играма